JHS kan syfta på:

 JHS – en skola som 1977 införlivades vid Stockholms universitet, se Journalisthögskolan i Stockholm
 JHS – IATA-koden för en flygplats vid Sisimiut på Grönland, se Sisimiut Airport
 JHS – en svensk biståndsorganisation, se Jarl Hjalmarsonstiftelsen
 JHS – ett kristogram, ursprungligen grekiska ΙΗΣ för Jesus, se IHS